Popolni polsenčni lunin mrk je lunin mrk, ki se zgodi, ko se Luna popolnoma potopi v polsenčni stožec Zemlje brez dotikanja sence.

Lunina pot, da bi šla skozi polsenco in ne senco je zelo ozka. Zgodi se lahko le na južnem in severnem delu Zemljine sence. Včasih je velikost polsence celo premajhna, da bi lahko Luna cela vstopila vanjo. Širino Zemljine polsence določa Sončev navidezni premer v času mrka. Lunin navidezni premer je na nekaterih delih eliptične orbite večji, kar je odvisno od časa mrka in položaja Lune. Lahko je na najbližji (perigej) ali najbolj oddaljeni (apogej) točki na tirnici okoli Zemlje. Večino časa je Lunin navidezni premer večji od Zemljine sence, tako da večina mrkov ni popolnih polsenčnih.

Pogostost 
Popolni polsenčni mrki sestavljajo le relativno majhen delež luninih mrkov. Porazdelitev tega redkega fenomena je neenakomerna, saj se zgodi med 0 do 9-krat na stoletje. Perioda te spremenljivosti je okoli 600 let in sovpada s frekvenco popolnih senčnih mrkov in tetradami.

Maksimalno število v Fredovi zbirki 5K je osem za 19. saros. 32. in 132. saros imata sedem mrkov, 58., 95. in 114. saros pa šest.

114. saros je edini saros v zbirki, ki ima skupno sedem popolnih polsenčnih mrkov, ki niso vsi eden za drugim. Podobno ima tudi 169. saros skupno pet popolnih polsenčnih mrkov, od katerih so le štirje zaporedni.

Sarosi z več zaporednimi popolnimi polsenčnimi mrki 
Tabela prikazuje sarose, ki vsebujejo štiri ali več zaporedne popolne polsenčne mrke.

Frekvence popolnih polsenčnih, popolnih senčnih in tetrad 501–2500

Seznam popolnih polsenčnih luninih mrkov 1901–2100

Glej tudi 

 Seznami luninih mrkov
 Seznam luninih mrkov 21. stoletja
 Lunina iluzija
 Lunina tirnica
 Sončev mrk

Opombe

Sklici